A cigánybáró (1885)  ifjabb Johann Strauss daljátéka
 A cigánybáró (1885) Jókai Mór kisregénye